El término función puede referirse a:
Función (biología) - la actividad específica de un órgano, de un tejido, de una célula o de un organelo.
En Administración, función es lo que relaciona determinado componente al objetivo de un sistema administrativo. Ejemplo: función marketing.
Función (industria) - la acción de un producto o uno de sus constituyentes.
Función pública, una actividad en un organismo del Estado.

Matemática, ciencias exactas y aplicadas
Función (matemática), una relación que asocia a una magnitud o cantidad un único valor.
Función química, un conjunto de substancias con características semejantes.
Función (programación), en ciencias de la computación, una función es un subprograma o subrutina que realiza una tarea específica y devuelve un valor.

Ciencias humanas
Función social: En la Sociología, es la contribución y el papel que cumple cada persona, institución o cosa dentro del sistema al que pertenece. 
Funciones del lenguaje - la finalidad impresa a un enunciado lingüístico.
Función (derecho) Maytee, Aideé & Gaby.

Artes
"La forma sigue a la función", principio funcionalista asociado a la arquitectura y diseño moderno del . En ese sentido, función es lo que define el uso final u objetivo de un objeto, producto o pieza gráfica.
Función (música) - el papel específico de cada nota en relación con la tonalidad.
Función (espectáculo)

Enlaces externos 

.